Adamczyk může být:

 Adam Adamczyk (* 1950) – polský judista
 Alojzy Adamczyk (1895–1940) – polský povstalec, vězeň nacistických táborů
 Andrzej Adamczyk (* 1959) – polský politik
 Eva Adamczyková (* 1993 jako Samková) – česká snowboardistka
 Marek Adamczyk (* 1987) – český herec
 Mirosław Adamczyk (* 1962) – polský arcibiskup
 Piotr Adamczyk (* 1972) – polský herec

Podobná příjmení 
 Adamčík
 Adamczik

Polská příjmení